

Wydarzenia 

 27 maja – Teodor z Tarsu przybył na Wyspy Brytyjskie.

669